Heimatklänge ist die Bezeichnung für:
 Heimatklänge, ehemaliges Berliner Weltmusik-Festival
 Heimatklänge (1994), deutscher Film von Dieter Köster
 Heimatklänge (2007), schweizerisch-deutscher Dokumentarfilm von Stefan Schwietert